Cette page contient les pages d'homonymie de Diversion et Diversions.

La diversion, en psychologie sociale et en stratégie, est une forme de manipulation destinée à détourner l'adversaire du point où on veut l'attaquer. Une de ses applications est la diversion militaire.

Le terme peut également désigner :
 Diversion, le titre français du film américain Focus, réalisé par Glenn Ficarra et John Requa et sorti en 2015 ;
 Diversion, une émission de divertissement sur la magie diffuser le  sur TF1 ;
 Diversions, une œuvre pour piano et orchestre de Benjamin Britten (1940).